Речицкий — фамилия; имеет женскую форму Речицкая.
 Речицкий, Александр Георгиевич (род. 1964) — российский государственный и политический деятель.
 Речицкий, Виталий (род. 1986) — латвийский футболист, полузащитник клуба «Вентспилс».
 Речицкий, Леонид Антонович (род. 1942) — советский и российский журналист и педагог.
 См. также 
 Речицкий округ — единица административного деления Белорусской ССР, существовавшая с декабря 1926 по июнь 1927 года.
 Речицкий повет — административная единица в составе Минского воеводства Великого княжества Литовского.
 Речицкий проспект — одна из улиц города Гомеля, имеющая статус проспекта.
 Речицкий уезд — административно-территориальная единица в составе Российской империи и РСФСР. 
 Речицкий сельсовет